Dieser Artikel zeigt den Medaillenspiegel der 8. World Games, die 2009 in Kaohsiung  stattfanden. 

Eine Auflistung der Medaillen der einzelnen Disziplinen ist unter World Games 2009/Ergebnisliste verfügbar.

Einzelnachweise 

Medaillenspiegel
2009